Санта Каролина има више значења:

 Санта Каролина, Ел Потриљо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Каролина, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Каролина (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Каролина (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Каролина, Лас Каролинас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Каролина (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику